Клеодай (Клеодей; ) — мифический царь Дориды из рода Гераклидов. Сын Гилла и Иолы, внук Геракла. «Дети Клеодея» упомянуты у Гесиода. У Клеодая был сын Аристомах и дочь Ланасса, которая стала женой Неоптолема.

В Спарте находилось его святилище.

Примечания 

Гераклиды
Мифы Дориды